Континентални куп у хокеју на леду је такмичење у европском клупском хокеју. Такмичење се одржава у организацији Међународне хокејашке федерације (IIHF). Организује се од 1997. године.

Победници

Види још 
 Лига шампиона

Спољашње везе 

 Континтинентални куп на ИИХФ

Такмичења у хокеју на леду